La Comté – comune del Passo di Calais (Francia)
 Comté – un formaggio francese